M250 peut faire référence à :
 Chevrolet Spark (M250), deuxième génération de la Chevrolet Spark ;
 Iveco M250, un camion militaire logistique et tactique italien.